Arteaga, città messicana nello stato del Coahuila
Arteaga, città messicana nello stato del Michoacán